David Michael Sisler, mais conhecido como Dave Sisler (16 de outubro de 1931 - 9 de janeiro de 2011), foi um jogador de beisebol norte-americano que atuava como arremessador na Major League Baseball.

Beisebolistas do Missouri
Mortos em 2011